Steinbruch Leimen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Steinbruch Leimen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Steinbruch Leimen (Vogelschutzgebiet), EU-Vogelschutzgebiet im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland